Tym může znamenat:

 Tym (přítok Obu) – řeka v Rusku, přítok Obu
 Tym (přítok Ochotského moře) – řeka v Rusku, přítok Ochotského moře
 Tym (traktor) – traktor

příjmení
 Stanisław Tym (* 1937) – polský satirik

Podobné 
 tým – skupina lidí